Teratornithidae — вымершее семейство птиц отряда ястребообразных (иногда американских грифов), обитавшее в Северной и Южной Америке с позднего олигоцена до позднего плейстоцена.

Классификация 
В семейство обычно относят 6 или 7 видов:

 Teratornis merriami
 Aiolornis incredibilis
 Taubatornis campbelli
 Cathartornis gracilis
 Pelagornis sandersi
 Argentavis magnificens

 Иногда выделяется седьмой вид Teratornis woodburnensis

Примечания